Fyvie ist

 Fyvie (Aberdeenshire), eine Ortschaft in Schottland

der Familienname von
 Fraser Fyvie, schottischer Fußballspieler